Желтов — русская фамилия.

Известные носители 
 Желтов, Аким Венедиктович (1906—1980) — Герой Советского Союза.
 Желтов, Алексей Сергеевич (1904—1991) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Желтов, Владимир Филиппович (род. 1967) — российский дипломат.
 Желтов, Геннадий Петрович (1936—1996) — советский и российский учёный в области связи.
 Желтов, Иван Мокиевич (1822—1900) — филолог, педагог, переводчик.
 Желтов, Игорь Константинович (1970—1989) — младший сержант Советской Армии, погиб при спасении людей во время железнодорожной катастрофы под Уфой.
 Желтов, Константин Александрович (1922—2010) — советский учёный, физик-ядерщик, лауреат Ленинской премии.
 Желтов, Михаил Сергеевич (род. 1976) — литургист, автор трудов по истории богослужения и церковного устава, священник РПЦ.
 Желтов, Сергей Юрьевич (род. 1956)  — математик, специалист в области управления.
 Желтов, Фёдор Алексеевич (1859—1937) —  крестьянин, а затем хозяин завода, писатель, религиозный мыслитель, философ, краевед, врач
 Желтов, Юрий Васильевич (1926—2009) — учёный, доктор технических наук, почётный нефтяник.
 Желтов, Юрий Петрович (1925—2002) — советский геолог, доктор технических наук, академик РАЕН.